Влади́мир Гера́симов:
 Герасимов, Владимир Алексеевич (род. 1926) — ветеран. 
 Герасимов, Владимир Владимирович (род. 1975) — российский футболист и тренер.
 
 
 Герасимов, Владимир Сергеевич (1913—2004) — советский инженер-механик, профессор.
 Герасимов, Владимир Фёдорович (1940—2009) — русский писатель, краевед.